Ша́нин (Ша́нина) — фамилия. Известные носители:

Шанин 
 
 Шанин, Алексей Константинович (род. 1984) — российский рыболов-спортсмен.
 Шанин, Африкан Сидорович (1839—1911) — русский живописец.
 Шанин, Валерий Алексеевич (род. 1961) — российский путешественник, писатель и фотограф, оператор, режиссёр-документалист.
 Шанин, Василий Анатольевич (род. 1961) — советский и российский футболист, тренер.
 Шанин, Владимир Акимович (1931—2015) — советский и российский скульптор.
 Шанин, Жумат Тургунбаевич (1892—1938) — казахский советский режиссёр, драматург.
 
 Шанин, Николай Александрович (1919—2011) — российский математик и логик.
 Шанин, Теодор (1930—2020) — британский социолог, профессор.



См. также 
 Шанинский
 Шанино
 Шенин
 Шинин